Боно́з () — мужское личное имя, латинского происхождения.

Известные носители 
 Боноз (узурпатор) (III век) — римский император-узурпатор, пришедший к власти в 280 или 281 году.
 Боноз Трирский (умер в 373 году) — епископ Трирский с 359 по 373 год. Католический святой.
 Боноз Сардикийский (IV век) — христианский богослов, епископ Сардикский, в Иллирии, еретик.
 Боноз (VII век) — византийский государственный деятель, почётный консул и комит Востока.